Совхозное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Совхозное сельское поселение (Волгоградская область), Михайловский район
 Совхозное сельское поселение (Кабардино-Балкария), Зольский район
 Совхозное сельское поселение (Тюменская область), Заводоуковский район
 Совхозное сельское поселение (Удмуртия)